|}
Die Bahnstrecke Veselí nad Lužnicí–Jihlava ist eine eingleisige Hauptbahn („celostátní dráha“) in Tschechien, die ursprünglich vom österreichischen Staat als Teil der Böhmisch-Mährischen Transversalbahn erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von Veselí nad Lužnicí über Jindřichův Hradec (Neuhaus) und Horní Cerekev nach Jihlava (Iglau). Die Strecke wurde am 3. November 1887 eröffnet.

Literatur

Weblinks 

 Die Bahnstrecke 225 auf zelpage.cz (tschechisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien